Вейккауслига 2019 () — 89-й сезон чемпионата Финляндии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 3 апреля и закончился 3 ноября 2019 года. В чемпионате принимали участие 12 команд. Чемпионский титул защищал клуб ХИК.

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 12 команд. На первом этапе они играют между собой двукруговой турнир из 22 туров (каждая команда проведёт по два матча с каждой из остальных команд — один дома и один в гостях). На втором этапе команды разделяются на две группы. Первые шесть команд по итогам первого этапа сыграют между собой один круг, разыграв места с 1-го по 6-е. Остальные шесть команд также играют между собой круговой турнир, разыграв места с 7-го по 12-е. При этом очки, набранные командами на первом этапе сохраняются. Команда, занявшая 11-е место играет стыковые матчи со 2-й командой из Первой лиги. Команда, занявшая по итогам второго этапа 12-е место вылетает в Первую лигу.

Еврокубковая квота 
Чемпион Финляндии стартует в Лиге чемпионов УЕФА с 1-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Финляндию представляют обладатель кубка страны, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате. Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата. Все три финские команды стартуют в Лиге Европы с 1-го квалификационного раунда.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
После предыдущего сезона лига претерпела следующие изменения:
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Общий двухкруговой турнир

Турнир за звание чемпиона 

Примечания
  1: Клуб Ильвес квалифицировался в Лигу Европы как обладатель кубка Финляндии 2019 года

Турнир за сохранение места в Вейккауслиге

Плей-офф за место в Лиге Европы 
Пять команд боролись за право сыграть в первом отборочном раунде Лиги Европы 2020/21. Победителем плей-офф стала Хонка и она сыграет в Лиге Европы.

Четвертьфиналы

Полуфинал

Финал

Стыковые матчи
Клуб «КПВ», занявший 11 место играл стыковые матчи за право остаться в Вейккауслиге на следующий сезон с клубом «ТПС», занявшим 2-е место в турнире Первого дивизиона 2019.

Таким образом по сумме двух матчей со счётом 3:0 выиграл клуб «ТПС» и будет играть в Вейккауслиге в следующем сезоне.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на MyScore.ru
 Статистика на rsssf.com

Чемпионат Финляндии по футболу
Спорт в Финляндии в 2019 году
Финляндия